Zkratka HV může znamenat:
 hospodářský výsledek
 hospodářský výbor
 historické vozidlo
 hybridní vozidlo (hybrid vehicle), vozidlo s hybridním pohonem
 hnací vozidlo
 hygiena výživy
 herpesvirus
 hyperventilace
 hisoventrikulární
 hudební výchova - předmět ve škole
 hospodaření s vodou
 hlavní vedoucí
 hlavní věta
 hydrogeologický vrt, hluboký vrt
 Zkouška tvrdosti podle Vickerse (Vickers Hardness)
 vysoké napětí (high voltage)
 Haploskupina HV (mtDNA)
 Humanae vitae, papežská encyklika Pavla VI. z roku 1968
 Hlavu vzhůru – volební blok
 Heimevernet, norský ozbrojený sbor
 Hemvärnet – Nationella skyddsstyrkorna, švédský ozbrojený sbor
 Chorvatská armáda (Hrvatska vojska)
 Horní Volta (francouzsky Haute Volta), dnes Burkina Faso
 Hudson Valley, údolí americké řeky Hudson
 Transavia, IATA kód nizozemské letecké společnosti
 Havířov, zkratka města a železniční stanice v přehledech akčních slev Českých drah

Externí odkazy